Pod názvem Americký pohár bývá uváděno několik sportovních soutěží.
 Jiný název pro jachtařský závod Pohár Ameriky
 Americký pohár (fotbal) — označení používané v českých médiích pro International Soccer League
 Americký pohár (gymnastika) — závod ve sportovní gymnastice, pořádaný v USA od roku 1976, součást Světového poháru